Der Name Cotterd bezeichnet verschiedene Orte:
eine Industriesiedlung in der Gemeinde Bex im Süden des Kantons Waadt, Schweiz
ein Weiler in der Gemeinde Bellerive VD im Norden des Kantons Waadt, Schweiz
Schloss Cotterd, ein Schloss mit Rebgut am Murtensee, Schweiz